Pentagram steht für:
 Pentagram (US-amerikanische Band)
 Gründungsname der chilenischen Band Pentagram Chile
 Gründungsname der schwedischen Band Tribulation, siehe Tribulation (Thrash-Metal-Band)
 Mezarkabul, auch als Pentagram bekannte türkische Band
 Pentagram (Designagentur)

Siehe auch:
 Pentagramm (Begriffsklärung)